Claverton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Claverton, Cheshire, tidigare civil parish i England, 
 Claverton, Somerset, ort i England,